

Patronyme 
 Frank Pickersgill
 Frederick Richard Pickersgill
 Henry William Pickersgill
 Jack Pickersgill (1905-1997), homme politique canadien

Toponyme 
 Îles Pickersgill
 Pickersgill Harbour